La Landelle steht für:

 Lalandelle, eine französische Gemeinde 
 Gabriel de La Landelle (1812–1886), französischer Marineoffizier, Journalist und Schriftsteller; einer der Pioniere der Aeronautik